Аббревиатуры:
 АРФ — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн
 АРФ — Асеановский региональный форум